Yangon Airways is een binnenlandse Myanmarese luchtvaartmaatschappij met haar thuisbasis in Yangon.

Geschiedenis
Yangon Airways is opgericht in 1996 door Myanma Airways en MHE Mayflower Co.

Vloot
De vloot van Yangon Airways bestaat uit: (december 2007)
2 ATR72-200

Myanmarese luchtvaartmaatschappij